Svean steht für:
 Svean (Name), ein skandinavischer Familienname
 Svean (Vorname), ein männlicher, skandinavischer Vorname
 Svean kraftverk, ein Wasserkraftwerk in Norwegen